Caepio var namnet på en familj tillhörande gens Servilia.

Kända medlemmar